Brockway Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brockway Township (Michigan)
 Brockway Township (Minnesota)